Desktop e un cuvânt englez cu traducerea "spațiu de lucru". În tehnologia calculatoarelor, desktop poate însemna:
 un calculator relativ mic (computer), care prin proporțiile lui se poate plasa pe masa de lucru, culcat sau în picioare, de exemplu de tip PC sau și Macintosh. Tot desktop se mai numește și tipul constructiv respectiv. În general calculatorul de tip desktop este ușor de transportat, dar prea greu pentru a fi și portabil. Unul dintre subtipurile desktop-urilor se numește "All-in-One" (din engleză: "Totul în unul", totul într-o carcasă), la care computerul propriu-zis este atât de miniaturizat încât a putut fi integrat în spatele ecranului plat, fără să mai constituie o unitate (piesă) separată. Modularitatea computerelor de acest tip este însă limitată.
 prima imagine de pe ecranul unui calculator după pornire.
 Client (informatică) denumit uneori desktop, poate fi un calculator sau un program.
 Poate fi înțeles și ca un pachet de programe care rulează pe deasupra unui sistem de operare al computerului și care împart o interfață grafică comună (engleză: Graphic User Interface, prescurtat GUI), care oferă "uneltele" software de primă necesitate la folosirea calculatorului: programe, paletă de reglări, butonul (grafic) de oprire ș.a., "unelte" comparabile oarecum cu obiectele de pe un birou tradițional: un pix și un bloc de scris, cărți, foarfecă, telefon, ceas de masă etc.

Computer
Informatică
Sisteme de operare
Anglicisme